La gomma coi botti (Bubble Bee) è un film del 1949 diretto da Charles A. Nichols. È un cortometraggio animato della serie Pluto, prodotto dalla Walt Disney Productions e uscito negli Stati Uniti il 24 Giugno 1949, distribuito dalla RKO Radio Pictures.

Trama
Pluto sta giocando nel parco con la sua palla, quando ad un certo punto nota un distributore di gomme da masticare alla frutta. Dopo non essere riuscito a prenderne neanche una, nota che un’ape (Spike) riesce invece nell’intento e ne porta una al suo alveare che ne è pieno. Pluto ne approfitta per rubare e masticare tutte le gomme, distruggendo l'alveare. Inizia così un litigio tra lui e l’ape dove alla fine Pluto, a causa delle troppe gomme, crea una bolla gigante e, facendola esplodere, finisce insieme a Spike dentro ad un cespuglio, sedendosi per sbaglio su di lui. L’ape punge Pluto sul sedere, facendolo scappare addolorato.

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi di Pluto
Film d'animazione statunitensi